

Osoby o nazwisku Sternal 
 Andrzej Sternal (1898-1984) – polski komunista i działacz robotniczy
 Lech Sternal (1919-2009) – polski architekt
 Stanisław Sternal – polski architekt